Tylenchus är ett släkte av rundmaskar. Tylenchus ingår i familjen Tylenchidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Tylenchus